We Don't Talk Anymore – album di Cliff Richard del 1979
 We Don't Talk Anymore – singolo di Cliff Richard del 1979
 We Don't Talk Anymore – singolo di Dion del 1983
 We Don't Talk Anymore – singolo di Charlie Puth del 2016